Idol Star Athletics Championships ( 아이돌 스타 육상 선수권 대회, w skrócie ISAC) – południowokoreański program telewizyjny, emitowany od 2010 roku. W programie gwiazdy, głównie idole popowi (piosenkarze i grupy), podzieleni na drużyny konkurują ze sobą w różnych sportowych konkurencjach. Program jest transmitowany przez MBC.

Mistrzostwa

Rozgrywane dyscypliny

Lekkoatletyka 
 50 m
 50 m przez płotki
 60 m
 70 m
 70 m przez płotki
 100 m
 100 m przez płotki
 110 m przez płotki
 4 × 50 m
 Sztafeta 4 × 50 metrów, chodem
 Sztafeta 4 × 100 metrów
 200 m chód sportowy
 Skok w dal
 Skok wzwyż
 Rzut oszczepem

Pływanie 
 50 m stylem dowolnym

Inne dyscypliny 
 Gimnastyka aerobik
  Łucznictwo
  Koszykówka
  Kręgle
  Curling
  Szermierka – indywidualnie
  Futbol
  Futsal
  Gimnastyka artystyczna
  Ssirum
  Tenis stołowy

Przypisy 

Programy telewizji MBC